São Gotardo pode referir-se a:

 São Gotardo (Godehard von Hildesheim) - santo católico alemão.
 São Gotardo - município brasileiro do estado de Minas Gerais.

Em relação ao maciço com este nome tem-se:
 Maciço do São Gotardo - grupo de montanhas da Suíça.
 Passo do São Gotardo - passo alpino suíço.
 Linha do Gotardo - linha de ferro 
 Sociedade dos caminhos de ferro do Gotardo
e como túneis:
  Túnel ferroviário de São Gotardo - 1882
 Túnel de base de São Gotardo - previsto para 2016
 Túnel rodoviário de São Gotardo - 1980

Desambiguação